Ел Кахете има више значења:

 Ел Кахете (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кахете (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кахете (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кахете (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику